Džudaško natjecanje za žene u kategoriji iznad 78 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 12. kolovoza u Carioca Areni 2.

U ovoj kategoriji natjecalo se 17 džudašica iz 17 država. U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici. Džudašice koje su došle do završnice, plasirale su svoje protivnice iz prednatjecanja u repasaže i kasnije borbu za brončano odličje s poraženima u poluzavršnici.

Zlatno odličje osvojila je francuska džudašica Émilie Andéol, koja je u završnici svladala Kubanku Idalys Ortiz. Brončana odličja osvojile su Kanae Yamabe iz Japana i Yu Song iz Kine.

Rezultati

Repasaži

Borba za brončano odličje

Izvori 
 www.rio2016.com - Džudo, žene iznad 78 kg  

Džudo na OI 2016.